Paramollicia är ett släkte av kräftdjur. Paramollicia ingår i familjen Halocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Paramollicia